

Caratteristiche tecniche
È un trequartista.

Carriera

Club
Ha giocato nella prima divisione maliana con lo , con cui ha anche giocato 4 partite in CAF Champions League. In seguito ha anche giocato nella seconda divisione turca con la maglia del .

Nazionale
Con la nazionale Under-20 maliana ha preso parte alla Coppa delle Nazioni Africane Under-20 2019 ed al Campionato mondiale di calcio Under-20 2019.

Collegamenti esterni